Лос Мангитос има више значења:

 Лос Мангитос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Мангитос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангитос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангитос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангитос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангитос, Санта Елена (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангитос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангитос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангитос (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангитос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангитос, Рестауранте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангитос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мангитос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мангитос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мангитос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мангитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Мангитос (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангитос (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангитос (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мангитос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Мангитос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мангитос, Рекурсос Вијехос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мангитос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мангитос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангитос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангитос (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангитос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику